Baklanowa ist der Familienname von
 Wera Wassiljewna Baklanowa (* 1947), sowjetische Wasserspringerin
 Olga Baklanowa (1896–1974), russische Schauspielerin